Седуны — название населённых пунктов в России:
 Седуны — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Седуны — деревня в Сивинском районе Пермского края.
Седуны — до 1964 г. название деревни Порошино в Балезинского района Удмуртии.